

Жінки 
 Абдуліна Вікторія Миколаївна — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу

Чоловіки 
 Абдулін Андрій Анатолійович (* 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абдулін Рішат Мукимович — радянський оперний співак (баритон), народний артист СРСР.
Прізвища